Эдмар () — прозвище нескольких футболистов:
  (род. 1960) — бразильский нападающий, серебряный призёр Олимпиады 1988 года
 Галовский де Ласерда, Эдмар (род. 1980) — бразильско-украинский полузащитник
  (род. 1982) — бразильский защитник